hradisko – w języku słowackim miejsce, w którym stoi gród lub zamek
 Hradisko – część wsi Terňa na Słowacji
 Hradisko – część wsi Radoma na Słowacji
 Hradisko – miejscowość w powiecie Kieżmark
 Hradisko (636 m) – szczyt w Białych Karpatach na Słowacji
 Hradisko (652 m) – szczyt w Górach Kisuckich na Słowacji
 Hradisko (760 m) – szczyt w Jawornikach na Słowacji